За́нки (укр. Занки) — железнодорожная станция Южной железной дороги, находящаяся в Змиевском районе Харьковской области. Узловая станция 4 класса (от чётной горловины отходит ветка на станцию Коробочкино Купянского направления). Поезда дальнего следования на станции Занки не останавливаются. Пересадочный пункт на автобусы сельских маршрутов.

Путевое развитие 
Станция имеет пять путей, из которых три — I, II и IV главные, а пути 3 и 5 приемо-отправочные. Платформами оборудованы пути 3(боковая), I и II (главные).

Сооружения 
Вокзал, пост централизации, водокачка.

Поезда 
Участки Занки — Шебелинка, Занки — Коробочкино, Змиёв — Занки обслуживаются исключительно электропоездами ЭР2, ЭР2Р, ЭР2Т депо Харьков. 

В чётном направлении поезда идут до станций Харьков-Пассажирский, Харьков-Левада, в нечётном — до станций Шебелинка (станция), Балаклея (станция), Савинцы (станция), Изюм (станция), Граково (станция).

Примечания 

Станции Южной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Харьковской области